Крестцы — название населённых пунктов:

Россия 
 Крестцы — деревня в Устюженском районе Вологодской области.
 Крестцы — деревня в Киришском районе Ленинградской области.
 Кре́стцы — посёлок городского типа в Крестецком районе Новгородской области, до 1926 года — город.
 Крестцы — деревня в Хвойнинском районе Новгородской области.
 Крестцы — деревня в Селижаровском районе Тверской области.
 Крестцы — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Крестцы — деревня в Мышкинском районе Ярославской области.
 Крестцы — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.